Денис Тарасов:
 Тарасов, Денис (род. 1990) — латвийский футболист.
 Тарасов, Денис Евгеньевич (род. 1993) — российский пловец-паралимпиец.